Змагання з парного фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 14 та 15 лютого на Льодовій арені «Кенпхо».

Розклад 

Час UTC+9

Результати

Коротка програма 
Змагання в короткій програмі відбулись 14 лютого.

Довільна програма 
Змагання в довільній програмі відбулись 15 лютого.

Загалом 
Фігуристи розташовані згідно з їхньою сумарною оцінкою.

Примітки